Парламентские выборы в Швейцарии проходили 26 октября 1947 года для избрания 33-го Национального совета. В результате, хотя наибольшее количество голосов было у Социал-демократической партии, крупнейшей парламентской партией Национального совета стала Свободная демократическая партия, получившая 52 из 194 мест.

Результаты

Примечания 

Выборы 1947 года
1947 год в Швейцарии
Выборы в Швейцарии
Октябрь 1947 года